ИГИЛ, игил:
 Исламское государство Ирака и Леванта — террористическая организация.
 Институт гидродинамики имени М. А. Лаврентьева СО РАН
  — музыкальный инструмент у тувинцев.